Lyne kan syfta på:

Personer
 Lyne (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Lyne Beaumont (1978–), en kanadensisk konstsimmare
 Knud Lyne Rahbek (1760–1830), en dansk författare

Geografi

Danmark
 Lyne, Danmark – en ort

Storbritannien

 Ashton-under-Lyne – en stad i den östra delen av Greater Manchester i England
 Stoke Lyne (parish) – en parish i grevskapet Oxfordshire
 Stoke Lyne (ort), England, Oxfordshire, 
 Lyne, Skottland – en ort i Scottish Borders, Skottland
 Lyne Water – ett vattendrag i Skottland
 Lyne, Surrey – en ort i Surrey, England

Se även
 River Lyne

Se även
 Lyne Lake